Во́льное — название населённых пунктов:

Россия 
 Вольное — село в Кошехабльском районе Адыгеи.
 Вольное — село в Архаринском районе Амурской области.
 Вольное — село в Октябрьском районе Амурской области.
 Вольное — село в Харабалинском районе Астраханской области.
 Вольное — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области.
 Вольное — посёлок в Озёрском районе Калининградской области.
 Вольное — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.
 Вольное — село в Туапсинском районе Краснодарского края.
 Вольное — село в Успенском районе Краснодарского края.
 Вольное — село в Полтавском районе Омской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Вольное — посёлок городского типа в Джанкойском районе.
 Вольное — бывшее село в Виноградовском сельском совете Сакского района.
 Вольное — бывшее село в Крымском сельском совете Сакского района.
 Вольное — бывшее село в Черноморском районе.

Украина 
 Винницкая область
 Вольное — село в Могилёв-Подольском районе.

 Днепропетровская область
 Вольное — село в Апостоловском районе.
 Вольное — село в Криворожском районе.
 Вольное — село в Криничанском районе.
 Вольное — село в Новомосковском районе.
 Вольное — село в Покровском районе.
 Вольное — село в Пятихатском районе.
 Вольное — село в Синельниковском районе.
 Вольное — село в Солонянском районе.
 Вольное — село в Томаковском районе.

 Донецкая область
 Вольное — село в Волновахском районе.
 Вольное — село в Добропольском районе.

 Запорожская область
 Вольное — село в Новониколаевском районе.
 Вольное — село в Ореховском районе.
 Вольное — село в Приморский район, ликвидировано в 1987 году.
 Вольное — село в Розовском районе.

 Ивано-Франковская область
 Вольное — село в Тлумачском районе.

 Киевская область
 Вольное — село в Великодымерской поселковой общине Броварского района.
 Вольное — село в Згуровской поселковой общине Броварского района.
 Вольное — село в Макаровском районе.

 Кировоградская область
 Вольное — село в Кропивницком районе.
 Вольное — село в Новоукраинском районе.
 Вольное (до 2016 г. — Свердловка) — село в Светловодском районе.

 Луганская область
 Вольное — село в Станично-Луганском районе.

 Николаевская область
 Вольное — село в Вознесенском районе.

 Одесская область
 Вольное — село в Белгород-Днестровском районе.
 Вольное — село в Тарутинском районе.

 Полтавская область
 Вольное — село в Козельщинском районе.
 Вольное — село в Машевском районе.
 Вольное — село в Семёновском районе.
 Ровненская область
 Вольное — село в Дубровицком районе.

 Сумская область
 Вольное — село в Великописаревском районе.
 Вольное — село в Конотопском районе.

 Харьковская область
 Вольное — село в Балаклейском районе.
 Вольное — посёлок в Волчанском районе, ликвидирован в 1997 году.
 Вольное — посёлок в Кегичёвском районе.
 Вольное — село в Красноградском районе.
 Вольное — село в Лозовском районе.

 Херсонская область
 Вольное — село в Геническом районе.
 Вольное — село в Горностаевском районе.
 Вольное — село в Нижнесерогозском районе.

 Хмельницкая область
 Вольное — село в Каменец-Подольском районе.

 Черниговская область
 Вольное — село в Коропском районе.
 Вольное — село в Менском районе.
 Вольное — село в Нежинском районе, ликвидировано в 1999 году.

См. также 
 Вольное Второе
 Вольное Первое
 Вольное Запорожье 
 Вольное Поле 
 Вольное-Сырищево
 Вольная
 Вольный